О́рден Трудовы́х заслу́г — название наград, существующих в нескольких странах. Может означать:
 Орден Трудовых заслуг () — итальянский орден.
 Орден Трудовых заслуг ( — французский орден.